NBE steht als Abkürzung für:
 Flughafen Enfidha-Hammamet (Französische Sprache|frz. Aéroport International d'Enfidha–Hammamet, ), ein internationaler Flughafen in Tunesien am Golf von Hammamet unweit von Yasmine Hammamet sowie Port El-Kantaoui nach dem IATA-Code
 NBE Rail GmbH, früher Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbh, jetzt Städtebahn Management
 New Biological Entities, neue biologische Wirkstoffe
 Nordbahn Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG, eine Eisenbahngesellschaft, Sitz in Kaltenkirchen

NbE steht als Abkürzung für:
 Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbh, Vorgänger der NbE Rail GmbH, der heutigen SONATA Management GmbH

Abkürzung